Список кавалеров ордена «За морские заслуги» составлен по опубликованным указам (см. Собрание законодательства Российской Федерации). Большинство указов о награждении орденом военнослужащих не опубликовано.

Кавалеры, награждённые по опубликованным указам 

 Антохин Геннадий Иванович (17 декабря 2002 года) — капитан ледокола открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», Приморский край.
 Шмидт Станислав Борисович (17 декабря 2002 года) — капитан атомного ледокола открытого акционерного общества «Мурманское морское пароходство».
 Быстров Юрий Александрович (10 января 2003 года) — вице-адмирал запаса, заместитель председателя государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» Российской академии наук, Москва.
 Чилингаров Артур Николаевич (27 января 2003 года) — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 Гуженко Тимофей Борисович (7 февраля 2003 года) — член совета Региональной общественной организации ветеранов морского флота Министерства транспорта Российской Федерации, Москва.
 Погребицкий Юлиан Евгеньевич (31 июля 2003 года) — член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана», Санкт-Петербург.
 Терзиев Федор Семенович (31 июля 2003 года) — заведующий лабораторией Государственного океанографического института, Москва.
 Синецкий Валентин Петрович (27 октября 2003 года) — директор Центра научного и информационно-аналитического сопровождения деятельности Морской коллегии государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» Российской академии наук, Москва.
 Смирнов Геннадий Васильевич (27 октября 2003 года) — академик, начальник Отдела флота Российской академии наук, Москва.
 Суйтс Том Николаевич (6 декабря 2003 года) — заместитель начальника Отдела флота Российской академии наук, Москва.
 Матишов Геннадий Григорьевич (10 марта 2004 года) — академик, заместитель председателя Кольского научного центра, директор Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук.
 Беспалов Валерий Георгиевич (31 мая 2004 года) — начальник цеха федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“», Архангельская область.
 Кондрашов Юрий Всеволодович (31 мая 2004 года) — первый заместитель главного инженера федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“», Архангельская область.
 Максименко Олег Григорьевич (31 мая 2004 года) — главный технолог — начальник научно-технологического управления федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“», Архангельская область.
 Смирнов Александр Анатольевич (11 декабря 2004 года) — старший строитель кораблей федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод „Звезда“», Приморский край.
 Шульган Юрий Петрович (11 декабря 2004 года) — директор федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод „Звезда“», Приморский край.
 Авилов Валентин Михайлович (23 декабря 2004 года) — заместитель генерального директора — начальник производства военной техники федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“», Архангельская область.
 Голд Стюарт (4 сентября 2005 года) — оператор подводного аппарата Военно-морских сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
 Наттелл Питер (4 сентября 2005 года) — оператор подводного аппарата Военно-морских сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
 Ричез Ян (4 сентября 2005 года) — капитан 2 ранга Военно-морских сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
 Борисенко Николай Николаевич (24 ноября 2005 года) — начальник особого конструкторского бюро — главный конструктор открытого акционерного общества «Таганрогский завод „Прибой“», Ростовская область.
 Киселев Александр Алексеевич (24 ноября 2005 года) — генеральный директор открытого акционерного общества «Таганрогский завод „Прибой“», Ростовская область.
 Войтоловский Генрих Константинович (21 декабря 2005 года) — заместитель председателя государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил», Москва.
 Симонов Юрий Андреевич (17 апреля 2006 года) — главный инженер проектов океанотехники — заместитель начальника отделения федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт имени академика А. Н. Крылова», Санкт-Петербург.
 Айбулатов Николай Александрович (20 апреля 2006 года) — заведующий лабораторией Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук, Москва.
 Сарапунин Валерий Алексеевич (22 мая 2006 года) — капитан теплохода открытого акционерного общества «Северное морское пароходство», Архангельск.
 Дьячков Андрей Аркадьевич (26 июля 2006 года) — заместитель генерального директора — начальник производства военной техники федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“», Архангельская область.
 Матвеев Юрий Иванович (15 декабря 2006 года) — директор федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия по морским геолого-разведочным работам «Севморгео», Санкт-Петербург.
 Будрецкий Арнольд Богданович (5 апреля 2007 года) — ведущий специалист Российской антарктической экспедиции государственного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Лукин Валерий Владимирович (5 апреля 2007 года) — заместитель директора государственного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» — начальник Российской антарктической экспедиции.
 Крюков Владимир Дмитриевич (16 апреля 2007 года) — директор федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», Санкт-Петербург.
 Калошин Михаил Сергеевич (12 июня 2007 года) — капитан научно-экспедиционного судна «Академик Федоров» государственного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Глумов Иван Федорович (25 июля 2007 года) — генеральный директор открытого акционерного общества «Северная Нефтегазовая Компания», Москва.
 Коломенский Геннадий Васильевич (28 декабря 2007 года) — капитан-наставник учебного парусного судна «Крузенштерн» федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота», Калининград.
 Пудовкин Юрий Александрович (24 апреля 2008 года) — консультант закрытого акционерного общества «Лабрис», Владивосток.
 Ифутин Юрий Алексеевич (9 апреля 2009 года) — начальник базы экспедиционного флота государственного учреждения «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».
 Зорченко Николай Кузьмич (18 мая 2009 года) — капитан учебного парусного судна «Паллада» федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» (Приморский край).
 Цах Николай Петрович (27 ноября 2009 года) — председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Морцентр-ТЭК», Москва.
 Каришнев Николай Сергеевич (20 апреля 2010 года) — главный конструктор изделия — начальник научно-исследовательского отдела открытого акционерного общества «Концерн „Океанприбор“», Санкт-Петербург
 Челпанов Алексей Владимирович (20 апреля 2010 года) — начальник научно-исследовательского отдела открытого акционерного общества «Концерн „Океанприбор“», Санкт-Петербург.
 Копченов Владимир Павлович (29 июня 2010 года) — заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт имени академика А. Н. Крылова», город Санкт-Петербург.
 Генин Михаил Израилевич (30 июля 2010 года) — заместитель главного инженера — главный технолог — начальник отдела открытого акционерного общества «Центр судоремонта „Звёздочка“», Архангельская область.
 Франк, Сергей Оттович (12 декабря 2010 года) — генеральный директор открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот», Санкт-Петербург.
 Ягубов, Илья Михайлович (20 июля 2011 года) — начальник отдела полярных и морских работ управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 Спиридопуло, Владимир Ильич (20 апреля 2012 года) — генеральный директор открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», Санкт-Петербург.
 Воеводин, Андрей Васильевич (21 августа 2012 года) — ведущий специалист Российской Антарктической экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Данилов, Александр Иванович (21 августа 2012 года) — заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Екайкин, Алексей Анатольевич (21 августа 2012 года) — ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Елагин, Александр Михайлович (21 августа 2012 года) — начальник станции Восток Российской Антарктической экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Зубков, Владимир Михайлович (21 августа 2012 года) — ведущий специалист-буровик Российской Антарктической экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Масолов, Валерий Николаевич (21 августа 2012 года) — начальник Антарктической геофизической партии федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», Санкт-Петербург.
 Саватюгин, Лев Михайлович (21 августа 2012 года) — заведующий отделом федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Туркеев, Алексей Викторович (21 августа 2012 года) — начальник станции Восток Российской Антарктической экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург.
 Ермоленко Александр Степанович (2 февраля 2013 года) — начальник научно-исследовательского сектора открытого акционерного общества «Концерн „Океанприбор“», Санкт-Петербург.
 Зеньков Андрей Федорович (19 марта 2013 года) — директор научно-исследовательского управления открытого акционерного общества «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт», Санкт-Петербург.
 Терещенко Евгений Дмитриевич (19 марта 2013 года) — директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Полярного геофизического института Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманская область.
 Спирин Александр Михайлович (18 мая 2013 года) — капитан атомного ледокола «Россия» федерального государственного унитарного предприятия атомного флота, Мурманская область.
 Михайлов Николай Николаевич (26 июня 2013 года) — заведующий отделом-начальник Центра океанографических данных федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных», Калужская область.
 Амбросов Евгений Николаевич (21 декабря 2013 года) — первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот», Санкт-Петербург
 Коржавин Георгий Анатольевич (30 апреля 2014 года) — генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн „Гранит-Электрон“», Санкт-Петербург.
 Родионов Анатолий Александрович (14 августа 2014 года) — директор Санкт-Петербургского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.
 Морозов Андрей Фёдорович (20 января 2015 года) — заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию.
 Кузьмин Василий Васильевич (14 мая 2016 года) — заместитель начальника проектно-конструкторского бюро — главный конструктор по проектам нефтегазового комплекса акционерного общества "Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», Архангельская область
 Суслин Михаил Иванович (14 мая 2016 года) — заместитель генерального директора — начальник отдела публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот», город Санкт-Петербург.
 Волков Юрий Николаевич (20 декабря 2016 года) — директор федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт», Приморский край.
 Сенчуров Вячеслав Александрович (25 января 2017 года) — заместитель генерального директора-главный конструктор по спецтехнике акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», Санкт-Петербург.
 Шрамко Игорь Михайлович (25 января 2017 года) — первый заместитель генерального директора — главный инженер, главный конструктор проекта акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», Санкт-Петербург.
 Зыбко Сергей Николаевич (указ президента РФ № 93 от 2 марта 2018 года) - капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" группы компаний государственного акционерного общества "Современный коммерческий флот", город Санкт-Петербург
 Тонковидов Игорь Васидьевич (указ президента РФ № 93 от 2 марта 2018 года) - первый заместитель генерального директора-главный инженер публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот", город Санкт-Петербург
 Литвинов Иван Никитович, адмирал.
 Поселов Виктор Антонович   (указ президента РФ № 377 от 29 июня 2018 года) - заместитель генерального директора-заведующий отделом морской сейсморазведки федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С.Грамберга", город Санкт-Петербург
 Кулик Александр Юрьевич (указ президента РФ от 21 августа 2020 года) - первый заместитель генерального директора АО "КАМПО", Московская область.

Кавалеры, награждённые по неопубликованным указам 
 Положий Иван Викторович, контр-адмирал
 Ковалёв Сергей Никитич, генеральный конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“»
 Тихоновсков Владимир Иванович, капитан 1 ранга
 Белоярцев Андрей Владимирович, капитан 3 ранга
 Михеев Владислав Александрович, капитан 3 ранга
 Сергиенко Дмитрий Анатольевич, капитан 3 ранга
 Гуринов Олег Георгиевич, капитан 1 ранга
 Буриличев, Алексей Витальевич, вице-адмирал, начальник ГУГИ Минобороны России
 21 февраля 2011 г. — Чирков, Виктор Викторович, вице-адмирал, командующий Балтийским флотом
 2013 г. — Гришин Сергей Геннадьевич, капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба Северного флота
 4 февраля 2014 г. — Касатонов Игорь Владимирович, адмирал, первый заместитель Главнокомандующего ВМФ (1992—1999)
 декабрь 2015 г. № 00192 — Шалаев Юрий Геннадьевич, заместитель главного инженера НИТИ им. А. П. Александрова, г. Санкт-Петербург
 2016 г. — Жилич Владимир Николаевич, главный конструктор по электроэнергетике и радиоэлектронным системам-начальник отделения акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской  техники „Рубин“», Санкт-Петербург
 2018 г. — Дорофеев Владимир Юрьевич,генеральный директор акционерного общества «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Примечания 

 
Списки награждённых